Суперкубок Кіпру з футболу 2002 — 34-й розіграш турніру. Матч відбувся 18 серпня 2002 року між чемпіоном Кіпру клубом АПОЕЛ та володарем кубка Кіпру клубом Анортосіс.

Матч

Деталі

Посилання 
 Суперкубок Кіпру на rsssf 

2002
Кіпр
2002 на Кіпрі